

Urodzili się 
 Konfucjusz, filozof chiński, twórca konfucjanizmu (data historii tradycyjnej, przybliżona) (zm. 479 p.n.e.).